Tremayne est un patronyme porté notamment par :
 Les Tremayne (1913-2003), acteur américain ;
 W.A. Tremayne (†1939), scénariste canadien.

Pseudonyme 
 Peter Tremayne (Peter Berresford Ellis, né en 1943), écrivain britannique, auteur de nombreux romans policiers historiques.

Personnage de fiction 
 Matta Tremayne, personnage de l'univers étendu de Star Wars.

Homonymie de patronyme